Czarnocin (gromada w powiecie kazimierskim) (pińczowski/kazimierski)
 Czarnocin (gromada w powiecie łódzkim)